Мизъри може да се отнася за:
 Мизъри, роман на Стивън Кинг от 1987 година;
 Мизъри, американски филм от 1990 година, базиран на романа;
 Мизъри, австралийска дет метъл група.